Bebele peut désigner :
 le bebele, une langue bantoue
 le bébélé, un plat antillais